Warglitten ist ein deutscher Ortsname:
 Warglitten, Ort im Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen, ab 1950: Bugrowo, vor 1975 verlassener Ort im Dorfsowjet Pereslawskoje, Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Warglitten (bei Hohenstein), Ort im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Warlity Małe in der Gmina Olsztynek, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Warglitten (bei Osterode), Ort im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Warlity Wielkie in der Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Wargitten